Desa Pangkatrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pangkatrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,15, long 112,26), Jawa Timur, 
 Desa Pangkatrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 112,38), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar